Потомак-авеню ():

 Потомак-авеню — улица в Вашингтоне 
 Потомак-авеню — станция Вашингтонского метро